Surprise es un término que en inglés significa sorpresa y puede referirse a:
Surprise (Zoey 101), episodio de Zoey 101;
Surprise (Buffy the Vampire Slayer), decimotercero episodio de la segunda temporada de la serie de televisión estadounidense Buffy, la cazavampiros.
Surprise, Surprise (Sweet Bird of Paradox), una canción de 1974 de John Lennon;
Isla Surprise, Nueva Caledonia, Francia;
Surprise (Arizona), localidad estadounidense;
Surprise (Nebraska), localidad estadounidense;
Surprise Moriri, futbolista sudafricano; 

HMS Surprise , varios barcos de al Armada Británica.